Plusieurs communes en France portent l'odonyme de Rue de la Loge, notamment :

 Rue de la Loge à Béziers ;
 Rue de la Loge à Lyon ;
 Rue de la Loge à Marseille ;
 Rue de la Loge à Montpellier ;
 Rue de la Loge à Nice ;
 Rue de la Loge à Perpignan.

Voir aussi 
 Chemin de la Loge à Toulouse
 Place de la Loge à Perpignan

Odonyme